The Fortune (theater), een uit 1600 daterend theater in Londen
The Fortune (film), een Amerikaanse speelfilm van Mike Nichols uit 1975